Ла-Варе́нн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 21 км на північний схід від Нанта, 65 км на захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Ла-Варенн, Бузіє, Шамтосо, Дрен, Ландмон, Ліре, Сен-Кристоф-ла-Купері, Сен-Лоран-дез-Отель i Сен-Совер-де-Ландмон було об'єднано в новий муніципалітет Оре-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 738 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1816,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Варенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара